Sistema antibloqueig de rodes
 Àrea Bàsica de Salut
 Valor garantit per actius
 Acrilonitril butadiè estirè, un termoplàstic